Een beslissing in het algemeen, waar men na een overweging toe komt.
Een juridisch document, zie voor Nederland Besluit (Algemene wet bestuursrecht)
Koninklijk Besluit
Een verdrag of resolutie van een officiële instantie.
Het einde van een boek, een toneelstuk, etc., zie slotwoord, slotstuk of epiloog
De conclusie van een overweging